Tones and I (Тонс Энд Ай, букв. «Тона́ и я»; имя при рождении — Тони Уотсон, ) — австралийская певица.

Биография 
В разных источниках указывается, что Тони родилась в 2000 году. Сама она не раскрывает детали своего рождения.

Выросла на полуострове Морнингтон (штат Виктория). В школе научилась играть на клавишных. Работала в системе розничной торговли.

В 2018 году получила разрешение на уличные выступления, и друг посоветовал ей отправиться выступать в Байрон-Бей (Новый Южный Уэльс). Купив фургончик, она взяла две недели отпуска и поехала. В первый же вечер ей вручил визитку человек, который потом станет её менеджером. В итоге она, по окончании отпуска вернувшись на какое-то время на работу, уволилась и переехала в Байрон-Бей.

Первой студийной записью, выложенной Тонс в интернет на суд широкой публики, стала «Johnny Run Away». Загруженная ею на платформу  в феврале 2019 года, песня была сразу замечена. Уже через 12 часов у неё было множество положительных отзывов, прослушивания быстро росли. К 10 мая песня набрала 3,5 миллиона стримов.

Следующий самоизданный сингл, «Dance Monkey», последовал в начале мая. В июне на YouTube был выложен клип на эту песню, который стал быстро набирать просмотры.

К июлю, когда Tones and I представила свой третий сингл «Never Seen the Rain», она уже являлась олицетворением сайта Triple J Unearthed и его успешной работы. К тому моменту у неё был анонсирован дебютный мини-альбом The Kids Are Coming, и полностью распроданы билеты на запланированное по выходе альбома турне по Австралии.

В обнародованном 9 октября списке номинаций на премии Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний (ARIA Awards) имя певицы фигурировало в восьми категориях: «Лучшая артистка», «Прорыв года», «Лучший поп-релиз», «Лучший независимый релиз», «Лучшее видео», «Песня года» и двух звукорежиссёру и продюсеру.

В середине ноября песня «Dance Monkey» побила рекорд по количеству недель на 1-м месте в Австралии — 16 недель против 15-ти проведённых на вершине песней «Shape of You» Эда Ширана в 2017 году.

На состоявшейся 27 ноября церемонии вручения премий Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний Tones and I победила в четырёх номинациях: «Лучшая артистка», «Прорыв года», «Лучший поп-релиз», «Лучший независимый релиз», ещё в двух, «Лучшее видео» и «Песня года», уступив Гаю Себастьяну и его песне «Choir» .

По состоянию на 27 января песня «Dance Monkey» находится на 1-м месте в Австралии уже 26-ю неделю.

Дискография

Мини-альбомы

Синглы 

Примечания

Другие песни, попавшие в чарты

Примечания 

Певцы и певицы Австралии
Лауреаты премии ARIA лучшей артистке